Union School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union School (Connecticut), ID-Nr. 87001899
 Union School (Idaho), ID-Nr. 03000123
 Union School (Maine), ID-Nr. 93000203
 Union School (Michigan), ID-Nr. 80001851
 Union School (Pennsylvania), ID-Nr. 80003576

Siehe auch:
 Union Free School
 Union High School
 Old Union School